Рафис Раифович Рахимзянов (29 июня 1973) — российский удмуртский шашист (русские и международные шашки). Серебряный призёр командного чемпионата России по международным шашкам 2013 года в блице (сб. Удмуртии). Проживает в Ижевске.

КМС. Выступает за клуб ОАО Белкамнефть, в составе которого выиграл Командный чемпионат Республики Удмуртия (2012). Призёр чемпионатов Удмуртии

Образование 
 1980—1990 гг. - школа № 52 Ижевска

Примечания 

Шашисты Удмуртии
Шашисты России